Теэтет:
 Теэтет Афинский — древнегреческий математик. 
 Теэтет — диалог Платона.
 Теэтет — лунный кратер.